Aceasta este lista celor 454 de comune din departamentul  Yonne  din Franța.

Yonne